A102 ou A.102 peut faire référence à :

Aéronautique 
 Aero A.102, un chasseur monoplace tchèque ;
 IAI Arava A-102, un avion de transport civile israélien.

Autoroutes 
  Autoroute algérienne A102 reliant Boudouaou à Khemis El Khechna ;
  Autoroute 102 reliant Halifax à Truro en Nouvelle-Écosse, Canada ;
  Autoroute marocaine A102, pénétrante d'Azbane.